En Pologne, Ptaszkowo peut désigner :

 Ptaszkowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Ptaszkowo, une localité de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.